Aminobenzojeva kiselina (benzojeva kiselina sa amino grupom) se može odnositi na:

 4-Aminobenzojeva kiselina (p-aminobenzojeva kiselina ili para-aminobenzojeva kiselina)
 3-Aminobenzojeva kiselina (m-aminobenzojeva kiselina ili meta-aminobenzojeva kiselina)
 Antranilna kiselina (2-aminobenzojeva kiselina, o-aminobenzojeva kiselina)